U ovom se članku nalaze sastavi nogometnih reprezentacija koje su se natjecale na Svjetskom prvenstvu 2022. koje se održalo od 20. studenog 2022. do 18. prosinca 2022. Konačni popis igrača svake reprezentacije morao je brojati od 23 do 26 igrača te je morao biti objavljen do 13. studenog 2022. U slučaju da se neki igrač ozljedio ili se zarazio virusom COVID-19, taj je igrač mogao biti zamijenjen nekim drugim igračem sve do 24 sata prije početka prve utakmice koju je igrala njegova reprezentacija na ovom natjecanju.

Grupa A

Ekvador 
Izbornik:  Gustavo Alfaro

Ekvadorski izbornik objavio je konačni popis igrača 14. studenog 2022.

Katar 
Izbornik:  Félix Sánchez

Katarski izbornik objavio je konačni popis igrača 11. studenog 2022.

Nizozemska 
Izbornik: Louis van Gaal

Nizozemski izbornik objavio je konačni popis igrača 11. studenog 2022.

Senegal 
Izbornik: Aliou Cissé

Senegalski izbornik objavio je konačni popis igrača 11. studenog 2022. Dana 17- studenoga ozlijeđeni Sadio Mané napustio je momčad. Tri dana kasnije zamijenio ga je Moussa N'Diaye.

Grupa B

Engleska 
Izbornik: Gareth Southgate

Engleski izbornik objavio je konačni popis igrača 10. studenog 2022.

Iran 
Izbornik:  Carlos Queiroz

Iranski izbornik objavio je konačni popis igrača 13. studenog 2022.

SAD 
Izbornik: Gregg Berhalter

Američki izbornik objavio je konačni popis igrača 9. studenog 2022.

Wales 
Izbornik: Rob Page

Velški izbornik objavio je konačni popis igrača 9. studenog 2022.

Grupa C

Argentina 
Izbornik: Lionel Scaloni

Argentinski izbornik objavio je konačni popis igrača 11. studenog 2022. Dana 17. studenog Ángel Correa zamijenio je ozlijeđenog Nicolása Gonzáleza. Taj dan također se ozlijedio Joaquín Correa te ga je idući dan zamijenio Thiago Almada.

Meksiko 
Izbornik:  Gerardo Martino

Meksički izbornik objavio je konačni popis igrača 14. studenog 2022.

Poljska 
Izbornik: Czesław Michniewicz

Poljski izbornik objavio je konačni popis igrača 10. studenog 2022. Tri dana kasnije Kamil Grabara zamijenio je ozlijeđenog Bartłomieja Drągowskog.

Saudijska Arabija 
Izbornik:  Hervé Renard

Saudijski izbornik objavio je konačni popis igrača 11. studenog 2022. Dva dana kasnije Nawaf Al-Abed zamijenio je Fahada Al-Muwallada nakon što se Svjetska antidopinška agencija žalila na ukidanje Al-Muwalladove suspenzije.

Grupa D

Australija 
Izbornik: Graham Arnold

Australski izbornik objavio je konačni popis igrača 8. studenog 2022. Marco Tilio zamijenio je ozlijeđenog Martina Boylea 20. studenog.

Danska 
Izbornik: Kasper Hjulmand

Danski izbornik objavio je konačni popis igrača 10. studenog 2022.

Francuska 
Izbornik: Didier Deschamps

Francuski izbornik objavio je konačni popis igrača 9. studenog 2022. Taj popis je sadržavao imena 25 igrača. Dana 14. studenog popisu je pridodan Marcus Thuram. Istog dana Axel Disasi zamijenio je ozlijeđenog Presnela Kimpembea. Dana 15. studenog ozlijedio se Christopher Nkunku, a idući dan ga je zamijenio Randal Kolo Muani. Karim Benzema se ozlijedio 20. studenog te od tad nije zamijenjen.

Tunis 
Izbornik: Jalel Kadri

Tuniški izbornik objavio je konačni popis igrača 14. studenog 2022.

Grupa E

Japan 
Izbornik: Hajime Moriyasu

Japanski izbornik objavio je konačni popis igrača 1. studenog 2022. Yuta Nakayama naknadno je uklonjen sa službenog popisa jer se u međuvremenu ozlijedio. Njegovo mjesto na popisu zamijenio je 8. studenog 2022. Shuto Machino.

Kostarika 
Izbornik:  Luis Fernando Suárez

Kostarikanski izbornik objavio je konačni popis igrača 1. studenog 2022.

Njemačka 
Izbornik: Hansi Flick

Njemački izbornik objavio je konačni popis igrača 10. studenog 2022.

Španjolska 
Izbornik: Luis Enrique

Španjolski izbornik objavio je konačni popis igrača 11. studenog 2022. José Gayà se ozlijedio te ga je 18. studenog zamijenio Alejandro Balde.

Grupa F

Belgija 
Izbornik:  Roberto Martínez

Belgijski izbornik objavio je konačni popis igrača 10. studenog 2022.

Hrvatska 
Izbornik: Zlatko Dalić

Hrvatski izbornik objavio je konačni popis igrača 9. studenog 2022.

Kanada 
Izbornik:  John Herdman

Kanadski izbornik objavio je konačni popis igrača 13. studenog 2022.

Maroko 
Izbornik: Walid Regragui

Marokanski izbornik objavio je konačni popis igrača 10. studenog 2022. Šest dana kasnije Anass Zaroury zamijenio je ozlijeđenog Aminea Harita.

Grupa G

Brazil 
Izbornik: Tite

Brazilski izbornik objavio je konačni popis igrača 7. studenog 2022.

Kamerun 
Izbornik: Rigobert Song

Kamerunski izbornik objavio je konačni popis igrača 9. studenog 2022. André Onana napustio je momčad 28. studenog.

Srbija 
Izbornik: Dragan Stojković

Srbijanski izbornik objavio je konačni popis igrača 11. studenog 2022.

Švicarska 
Izbornik: Murat Yakin

Švicarski izbornik objavio je konačni popis igrača 9. studenog 2022.

Grupa H

Gana 
Izbornik: Otto Addo

Ganski izbornik objavio je konačni popis igrača 14. studenog 2022.

Južna Koreja 
Izbornik:  Paulo Bento

Južnokorejski izbornik objavio je konačni popis igrača 12. studenog 2022.

Portugal 
Izbornik: Fernando Santos

Portugalski izbornik objavio je konačni popis igrača 10. studenog 2022.

Urugvaj 
Izbornik: Diego Alonso

Urugvajski izbornik objavio je konačni popis igrača 10. studenog 2022.

Izvori 

SP
Svjetsko prvenstvo u nogometu – Katar 2022.